Ptolomeu X Alexandre I (; (m. ), foi rei do Reino Ptolemaico de 110 a  e de 107 até . Ele era filho de Ptolemeu VIII Evérgeta II e de Cleópatra III. Tendo profanado o túmulo de Alexandre, foi deposto. Alguns historiadores usam uma numeração diferente para os Ptolemeus após Ptolemeu VI, por exemplo E. R. Bevan chama este rei de Ptolemeu IX Alexandre I.

Família 
Ptolemeu VIII Evérgeta II foi casado com a própria irmã Cleópatra II, e com a filha desta, Cleópatra III. Ptolemeu VIII Evérgeta II e Cleópatra III tinham dois filhos e duas filhas. Antes de morrer Ptolemeu VIII concedeu o poder a Cleópatra III e aos dois filhos que teve com ela, para que ela escolhesse qual seria o rei. Os dois filhos eram Ptolemeu IX Látiro e Ptolemeu X Alexandre I.

Governador de Chipre 
Ptolemeu X Alexandre I era o preferido de sua mãe para se tornar rei, no lugar do filho mais velho de Ptolemeu Evérgeta e Cleópatra III, Ptolemeu IX Látiro, porque sua mãe o achava mais subserviente, mas a população de Alexandria obrigou Cleópatra a nomear o seu filho mais velho, Ptolemeu IX Látiro, como co-regente. Ptolemeu X Alexandre I seria enviado para Chipre.

Cleópatra III fez Ptolemeu IX Látiro se separar de sua esposa e irmã Cleópatra IV, e se casar com sua irmã mais nova Cleópatra Selene I.

Reinado 
No décimo ano do reinado de Ptolemeu Látiro (outono de 108 a outono de ), Cleópatra III consegue que o povo se revolte contra Ptolemeu IX Látiro, mas, antes de ser morto, ele consegue fugir para Chipre. Cleópatra III mandou chamar o seu filho preferido de Chipre, que se torna o novo monarca.

Logo depois foi a vez de Ptolemeu IX Látiro derrubá-lo, mas Ptolemeu Alexandre I voltou a ser rei, novamente com a sua mãe como co-regente.

Entre 16 de setembro e 31 de outubro de , Ptolemeu X Alexandre I assassinou a própria mãe Cleópatra III. E. R. Bevan duvida do assassinato de Cleópatra III, porque a indignação dos alexandrinos e expulsão de Ptolemeu Alexandre I ocorreu 12 anos após a morte de Cleópatra III.

Ele se casou com Cleópatra, filha do seu irmão Ptolemeu IX Látiro, Depois da morte de sua mãe, governou alguns períodos sozinho e, outros, acompanhado da sua sobrinha e esposa. Ptolemeu X teve que fugir do Egito, e Ptolemeu IX voltou a reinar. Ptolemeu X, sua esposa e uma filha fugiram de Alexandria, se exilando em Mira, uma cidade da Lícia.

Sucessão 
Quando Ptolomeu IX morreu, Cleópatra Berenice voltou a ocupar o trono por seis meses.

Titulatura

Ver também
Dinastia Ptolomaica

Árvore genealógica baseada nos artigos dos personagens, com algumas extrapolações (em pontilhado). Os netos de Cleopatra III são possivelmente filhos também de suas filhas:

Dinastia ptolemaica
Faraós da dinastia ptolemaica